Nasdalla ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Nasdalla (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Günther Nasdalla (* 1945), deutscher Fußballspieler